Иван Васильевич Севастьянов (1920—2004) — советский художник театра и кино, заслуженный деятель искусств РСФСР (1955), народный художник РСФСР (1960).

Биография 
После окончания в 1940 году театрально-декорационного отделения Саратовского художественного училища, работал художником-исполнителем, в 1941—1952 годах — художник-постановщик Саратовского театра оперы и балета.

В 1952—1962 годах работал главным художником Новосибирского театра оперы и балета.

В 1963—1981 годах — главный художник Ленинградского Государственного академического театра оперы и балета им. С. М. Кирова.

Сотрудничал с многими театрами РСФСР и союзных республик.

Севастьянов И. В. создал как художник около 200 театральных постановок.

Персональные выставки Севастьянова И. В. состоялись в Москве (1971, 2009) и в Саратове (1991).

Литература 
 Михайлова А. А. Иван Васильевич Севастьянов. — Ленинград: Художник РСФСР, 1962. — 58 с. — (Театральные художники РСФСР).
 Севастьянов Иван Васильевич // Художники Саратова и Саратовской губернии: биобиблиографический указатель / авторы-составители: И. А. Жукова Ю. С. Рогожникова О. Н. Червякова. — Саратов, 2010. — С. 510—511.

Ссылки 
 «Сто театральных эскизов» Ивана Севастьянова
 Севастьянов Иван Васильевич

Родившиеся в Воскресенском районе (Саратовская область)
Выпускники Саратовского художественного училища имени А. П. Боголюбова
Художники-постановщики СССР
Театральные художники СССР
Персоналии:Саратовский театр оперы и балета
Персоналии:Мариинский театр
Персоналии:Новосибирский театр оперы и балета